Glossamia är ett släkte av fiskar. Glossamia ingår i familjen Apogonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Glossamia